Castália
Castalia (gênero)

Localidades

Castália (Cachoeiras de Macacu)

Castalia (Carolina do Norte)
Castalia (Iowa)
Castalia (Ohio)

Desambiguação